Il existe plusieurs « théorèmes de König », dus à plusieurs scientifiques portant le nom de König (écrit aussi Koenig ou Kőnig) :

 Gyula Kőnig (1849-1913), mathématicien hongrois
 en théorie des ensembles, le théorème de König.

 Dénes Kőnig (1884-1944), mathématicien hongrois
 en théorie des graphes, le lemme de König sur les arbres infinis
 en théorie des graphes, le théorème de König (aussi appelé théorème de König-), une égalité dans les graphes bipartis ;

 Samuel König (1712-1757), mathématicien allemand
 en mécanique, les théorèmes de König ;
 en statistiques, le théorème de König-Huyghens.

Voir aussi 
 (page d'homonymie)

Konig